IPV puede designar:
 El índice de precios de la vivienda;
 Las siglas de la empresa Investigación y Proyectos de Vehículos especiales S.A.